Dům knihy může mít více významů:

 Dům knihy (Ostrava) – obchodní dům v Ostravě, dříve Brouk a Babka, později Librex, mezitím Ostravanka
 Dům knihy (Praha) – bývalý obchodní dům Kanzelsberger na Václavském náměstí v Praze